Ближе:

 Ближе — третий студийный альбом российской певицы Варвары.
 Ближе — песня российской певицы Варвары.

См. также 
 Ближе, Господь, к Тебе — английский христианский гимн XIX века.
 Ближе нельзя — третий студийный альбом российской музыкальной группы Вельвеt.